

Astronomia 
 5057 Weeks – asteroide del sistema solare

Persone 
 Barbara Weeks – attrice statunitense
 Brent Weeks – scrittore fantasy statunitense
 Edwin Lord Weeks – pittore statunitense
 Gary Weeks – produttore cinematografico tedesco
 Honeysuckle Weeks – attrice britannica
 John Wingate Weeks – politico statunitense
 Kevin Weeks – criminale statunitense
 Lee Weeks – fumettista statunitense
 Rollo Weeks – attore britannico
 Sarah Weeks – romanziera statunitense
 Theo Lewis Weeks – calciatore liberiano